Kostelů zasvěcených Panně Marii Růžencové je více (seznam nemusí být úplný):

 Česko
 Kostel Panny Marie Růžencové (České Budějovice)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Jarošov)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Louka u Blatnice)
 Kostel Panny Marie Růžencové v Ostravě-Hrabůvce – dnes Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence
 Kostel Panny Marie Růžencové (Plzeň)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Popovice)

 Francie
 Kostel Panny Marie Růžencové (Paříž)

Chorvatsko
 Kostel Panny Marie Růžencové (Kaštel Stari)

 Německo
 Kostel Panny Marie Růžencové (Radibor)

 Polsko
 Kostel Panny Marie Růžencové (Kladsko)

 Slovensko
 Kostel Panny Marie Růžencové (Černová)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Hendrichovce)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Krtovce)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Radoma)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Svrčinovec)
 Kostel Panny Marie Růžencové (Vlkyňa)

Související články 
 Kaple Panny Marie Růžencové
 Kostel Panny Marie